National Railway Museum ist der Name folgender Eisenbahnmuseen:

 National Railway Museum (York) in York, Großbritannien
 National Railway Museum (Port Adelaide) in Port Adelaide, Australien

Siehe auch:
 Zimbabwe National Railways Museum in Bulawayo, Simbabwe
 National Railroad Museum in Ashwaubenon, Wisconsin, Vereinigte Staaten